Andrea Mongelli – basso italiano
 Gianni Mongelli – imprenditore e politico italiano